Az 1996. évi nyári olimpiai játékok női páros teniszversenyét a Gigi Fernández, Mary Joe Fernández alkotta amerikai duó nyerte, a csehek kettőse előtt.

Kiemeltek 

  Gigi Fernández / Mary Joe Fernández (Bajnok)
  Jana Novotná / Helena Suková (Döntős)
  Manon Bollegraf / Brenda Schultz-McCarthy (Elődöntős)
  Conchita Martínez / Arantxa Sánchez Vicario (Elődöntős)

  Nicole Bradtke / Rennae Stubbs (Első kör)
  Gabriela Sabatini / Patricia Tarabini (Első kör)
  Amanda Coetzer / Mariaan de Swardt (Második kör)
  Kyoko Nagatsuka / Szugijama Ai (Első kör)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények 

N2